Borger steht für:

 Borger (Texas), eine Stadt im US-Bundesstaat Texas in den Vereinigten Staaten von Amerika
 Borger, ehemalige Gemeinde, jetzt Teil der Gemeinde Borger-Odoorn in der Provinz Drenthe in den Niederlanden

Borger ist der Familienname folgender Personen:
 Cordula Borger (* 1960), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Gustav Borger (1899–1989), deutscher Pathologe und Hochschullehrer
 Hugo Borger (1925–2004), deutscher Mittelalterarchäologe
 Karla Borger (* 1988), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Klaus Borger (* 1958), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), Staatssekretär im Saarland
 Ludwig Borger (1831–1877), deutscher Unternehmer und Politiker
 Martina Borger (* 1956), deutsche Schriftstellerin
 Nicolai Borger (* 1974), deutscher Autor, Regisseur und Schauspieler
 Otto Borger (1904–1994), österreichischer Fabrikant und Heimatdichter
 Patrik Borger (* 1979), deutscher Fußballer (Torwart)
 Rudolph Gottfried Ferdinand Borger (1800–1864), deutscher Kaufmann und Abgeordneter
 Rykle Borger (1929–2010), deutscher Assyriologe
 Sebastian Borger (* 1964), deutscher Journalist und Autor

Borger ist der Titel des Romans:
 Die Borger (The Borrowers) von Mary Norton aus dem Jahr 1952

und den darauf basierenden Romanverfilmungen:
 Ein Fall für die Borger, Kinofilm USA / Großbritannien 1997
 Arrietty – Die wundersame Welt der Borger, Kinofilm Japan 2010
 Die Borger (Film), TV-Film Großbritannien 2011

Siehe auch:
 Börger (Begriffsklärung)